La Liga Esperancina de Fútbol 2021 fue la nonagésima temporada de la Liga Esperancina de Fútbol. Los torneos llevaron el nombre de «Raúl Eberhardt» en honor a dicho dirigente de Libertad de San Jerónimo Norte que falleció el año anterior.

La temporada consistió de dos torneos: El Torneo Apertura, que se disputó entre marzo y octubre de 2021, y el Torneo Clausura, que se llevó a cabo entre octubre y diciembre del mismo año. Los campeones de dichos torneos se enfrentaron en una Final para definir al campeón absoluto de la temporada.

De los torneos Apertura y Clausura se consagraron campeones el Santa Clara Foot-Ball Club y el Club Atlético y Social San Martín respectivamente. Ambos equipos se enfrentaron en la Final Absoluta en la cual el conjunto progresino venció al club santaclarense por 3-0 en la tanda de penales tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Se definió también la clasificación a la Copa Santa Fe 2022 y a la Copa Federación 2022.

Sistema de disputa 
Tanto el Apertura como el Clausura se llevaron a cabo con el mismo formato. La única diferencia fue que en el Torneo Clausura se invirtieron las localías de cada zona en la primera fase. Los campeones de ambos torneos disputaron la Final en cancha neutral para determinar al campeón absoluto de la temporada.

Primera fase 
Los 27 equipos participantes se dividieron en tres grupos de 9 integrantes cada uno, donde se enfrentaron en una sola rueda en un sistema de todos contra todos. Los cinco primeros de cada zona junto al mejor sexto clasificaron a la segunda fase para determinar al campeón.

Si al término de la fase dos o más equipos terminaron empatados en puntos, se aplicaron los siguientes criterios de desempate:
 El mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre los equipos en cuestión.
 La mayor cantidad de partidos ganados.
 La mayor diferencia de goles.
 El mayor número de goles a favor.
 Sorteo.

Segunda fase 
A partir de aquí, los dieciséis equipos clasificados disputaron una serie de eliminatorias a partido único hasta consagrar al campeón.

La segunda fase estuvo compuesta por cuatro etapas: octavos, cuartos, semifinales y final. A los fines de establecer las llaves de la primera etapa, los dieciséis equipos fueron ordenados en una tabla (numerados del 1 al 16 de acuerdo con su desempeño en la primera fase), enfrentándose en octavos de final el 1 con el 16, el 2 con el 15, el 3 con el 14, y así sucesivamente. Durante todo el desarrollo de las fases finales, el equipo que ostentara menor número de orden que su rival de turno ejerció la localía en el partido único. En caso de empate se llevó a cabo una definición por penales.

Equipos participantes

Distribución geográfica de los equipos

Torneo Apertura

Primera fase

Zona Norte

Zona Centro

Zona Sur

Mejor sexto 
Entre los equipos que finalizaron en el sexto lugar de sus respectivas zonas, el mejor avanzó a octavos de final.

Segunda fase

Clasificación para las fases finales

Cuadro de desarrollo 

Nota: En cada llave, el equipo con el menor número de orden y que ocupa la primera línea es el que definió la serie como local.

Torneo Clausura

Primera fase

Zona Norte

Zona Centro

Zona Sur

Mejor sexto 
Entre los equipos que finalizaron en el sexto lugar de sus respectivas zonas, el mejor avanzó a octavos de final.

Segunda fase

Clasificación para las fases finales

Cuadro de desarrollo 

Nota: En cada llave, el equipo con el menor número de orden y que ocupa la primera línea es el que define la serie como local.

Final Absoluta 

Nota: El partido de la Final Absoluta se llevó a cabo en la cancha de Libertad (San Jerónimo Norte).

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial de la Liga Esperancina de Fútbol.

Liga Esperancina de Fútbol
Fútbol en Argentina en 2021